Polanówka bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Lublin in Polen:
 Polanówka (Krynice), Dorf der Gmina Krynice im Powiat Tomaszowski
 Polanówka (Strzyżewice), Dorf der Gmina Strzyżewice im Powiat Lubelski
 Polanówka (Wilków), Dorf der Gmina Wilków im Powiat Opolski